Björkegren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arne Björkegren
 Carl-Eric Björkegren
 Emil Björkegren
 Hans Björkegren
 Jacob Björkegren
 Karin Björkegren Jones
 Kurt Björkegren
 Olga Björkegren
 Nils Björkegren
 Sigrid Björkegren

Se även 

 Björkegrenska rederiet
 Björkgren

Svenska efternamn